Niemcy:
 Viersen – powiat w  kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia
 Viersen – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, siedziba powiatu Viersen

Osoby:
 Adrien van Viersen – kanadyjski autor
 Quirine Viersen – holenderska wiolonczelistka

Zobacz też:
 Alt-Viersen